Salawja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Salawja (Mlyniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw
 Salawja (Rokytne, Riwne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Rokytne